Слободан Тедич (; родился 13 апреля 2000) — сербский футболист, нападающий клуба «Барнсли» и сборной Сербии до 21 года.

Клубная карьера 
Уроженец Подгорицы, Тедич выступал за молодёжные команды футбольных клубов «Войводина» и «Чукарички». 14 октября 2017 года дебютировал в основном составе клуба «Чукарички» в матче сербской Суперлиги против клуба «Явор». 17 мая 2018 года забил свой первый гол за клуб в матче против «Войводины».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Сербии до 16, до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте клуба «Чукарички»

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК ПЕК Зволле